

Geografia 
 Caprile – comune italiano in provincia di Biella
 Caprile – frazione del comune italiano di Alleghe in provincia di Belluno
 Caprile – frazione del comune italiano di Badia Tedalda in provincia di Arezzo
 Caprile – frazione del comune italiano di Codigoro in provincia di Ferrara
 Caprile – frazione del comune italiano di Alta Val Tidone in provincia di Piacenza
 Caprile – frazione del comune italiano di Propata nella città metropolitana di Genova
 Caprile – frazione del comune italiano di Roccasecca in provincia di Frosinone
 Caprile Alto e Caprile Basso – frazioni del comune italiano di Santa Brigida in provincia di Bergamo
 Caprile – frazione del comune italiano di Calci in provincia di Pisa

Sostantivi 
 Caprile – struttura per l'allevamento delle capre

Persone 
 Emilio Caprile – calciatore italiano
 Francesco Caprile – marinaio italiano
 Giorgina Caprile – soprano italiano
 Vincenzo Caprile – pittore italiano

Pagine correlate
 Caprili